W Polsce 
 Jankowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków 
 Jankowa – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie 
 Jankowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Bobowa

 Jankowa – gromada

Zobacz też Jankowa Żagańska